TPA7 () — общественный региональный телевизионный канал, вещающий в Княжестве Астурия (Испания), управляемый Органом по связям с общественностью Княжества Астурия (аст., RTPA), в который также входит Radio del Principado de Asturias (RPA), и Productora de Programas del Principado de Asturias (PRODA). Это общественный канал этого сообщества, штаб-квартира и студии которого находятся в Хихоне.

История 

TPA провёл свою первую тестовую трансляцию 20 декабря 2005 года, в 21:00. 7 января он начала свои спортивные трансляции с футбольного матча между Спортингом (Хихон) и Расингом (Ферроль), хотя и с сигналом TVG. На следующий день со стадиона Мирамар (исп.) в Луанко (аст.) состоялась первая трансляция собственного производства - матча между местным футбольным клубом Марино и командой Культураль Дуранго. Первые месяцы матчи Спортинга, Марино и Реала Овьедо транслировались каждые выходные, обычно домашние матчи астурийских команд.

В настоящее время на астурийском языке транслируются четыре программы: «Camín decantares», «Pieces», «Nos» и «Al Aldu».

8 сентября 2006 года, в День Астурии, канал начал свои утренние передачи с ретрансляции «мессы Сантина» из храма Ковадонги.

С 2009 года он транслирует матчи Испанской футбольной лиги и Лиги чемпионов, а с 2010 года транслирует сезон Формулы-1.

По состоянию на 27 марта 2010 года трансляции TPA 9 HD начинаются с матча лиги Сарагоса — Валенсия и с этого момента Формула-1, матчи Лиги чемпионов УЕФА и LFP транслируются в HD качестве.

10 июня 2011 года, в 22:00, TPA 9 HD вместе с другими региональными HD-каналами и Canal+ 3D транслировали шоу «Concierto de violadores del verso» в 3D, что стало первым случаем, когда оно транслируется с использованием этой технологии на TDT.

12 сентября 2011 года TPA изменил соотношение сторон с 4:3 на 16:9 и добавил два новых аудиоканала: один в оригинальной версии и один со звуковым описанием.

Программы телеканала

Текущие 
 Conexión Asturias
 TPA Noticias
 Asturianos por el Mundo
 Los Guajes de OP Siglo XXI
 El Picu
 Mochileros
 Pueblos
 Pieces
 Babel
 OP Siglo XXI
 Siempre al día
 De Romandela
 Cantadera
 TPA Deportes
 El Tiempo en TPA
 Caballos de metal

Архивные 
 Superasturianos.
 Asturias en 25.
 Al acecho.
 Sentirse bien.
 Cruzando en verde.
 Presta Asgaya.
 Momentos contados.
 La mar de Asturias.
 De Hoy no Pasa.
 Universo Rodríguez.
 Al Platu Vendrás.
 Terapia de Grupo.
 De Folixa en Folixa.

Аудитория

Ссылки 
 Página de la RTPA

Примечания 

Телеканалы Испании
Астурия
Телеканалы, запущенные в 2005 году
Телеканалы на испанском языке